Hejiang Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hejiang (köping i Kina), Sichuan, 
 Hejiang Zhen (köping i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar